Die Beautiful Trauma World Tour ist die siebte Konzert-Tournee der Sängerin P!nk. Die Tour, die ihr Studioalbum Beautiful Trauma promotet, wird in vier Kontinenten ausgetragen und umfasst insgesamt 159 Konzerte.

Hintergrund 
Als Pink 2014 die The Truth About Love Tour beendete und mit dem Musikprojekt You+Me ein Album aufnahm, machte sie eine fünfjährige Pause. In dieser Zeit veröffentlichte sie jedoch mehrere Singles wie im April 2016 Just Like Fire, dem offiziellen Soundtrack zum Film Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln (2016). Am 10. August 2017 veröffentlichte Pink die Single What About Us und kündigte später ihr siebtes Studioalbum Beautiful Trauma an. Anlässlich der Veröffentlichung des Albums wurde ein Dokumentarfilm veröffentlicht, der die Realisierung ihres Albums zeigt und am 13. Oktober 2017 auf Apple Music veröffentlicht wurde. Am folgenden Tag wurde die Tour für das aktuelle Album angekündigt, die zunächst nur 40 Termine umfasste. Tourstart war am 1. März 2018 in Phoenix. In der Folge kamen aufgrund der starken Nachfrage weitere hinzu. Am 3. Mai 2018 kündigte Pink über ein Video auf YouTube die Aufnahme eines zweiten Streckenabschnitts für 2019 an. Von Juli bis September 2018 tourte Pink durch Australien und Neuseeland. Am 16. Oktober 2018 wurden die Daten für die Europatour veröffentlicht, die für den Sommer 2019 geplant wurden. Von März bis Mai 2019 erfolgte der angekündigte zweite Teil der Nordamerikatour. Darauf folgte von Juni bis August 2019 der vierte Tourabschnitt durch Europa. Am 5. Oktober 2019 trat sie beim Rock in Rio-Festival auf. Abgeschlossen wurde die Welttournee am 2. November 2019 in Austin mit einem Auftritt beim Formel-1-Rennen. So belief sich die Beautiful Trauma World Tour von März 2018 bis Anfang November 2019 auf insgesamt 159 Konzerte. Bei einem Umsatz von 397,3 Millionen US-Dollar und über 3 Millionen verkaufter Tickets ist es die zweiterfolgreichste Tour einer Solokünstlerin.

Bei einem Konzert in Liverpool kam bei dem Lied Get the Party Started ein Kind zur Welt, das den Zweitnamen Pink bekam.

Songliste 
 Get the Party Started
 Beautiful Trauma
 Just Like a Pill
 Who Knew
 Revenge
 Funhouse / Just a Girl
 Smells Like Teen Spirit
 Secrets
 Try
 Just Give Me a Reason
 I'm Not Dead
 Just Like Fire
 What About Us
 For Now
 Barbies
 I Am Here
 Fuckin' Perfect
 Raise Your Glass
 Blow Me (One Last Kiss)

Zugabe
 So What
 Glitter in the Air

Opening Acts 
 Bang Bang Romeo (Europa)
 Bleachers (Vereinigte Staaten)
 Vance Joy (Europa)
 KidCutUp (Vereinigte Staaten, Australien, Europa)
 Julia Michaels (Vereinigte Staaten)
 Davina Michelle (Niederlande)
 The Rubens (Australien)

Tourdaten 
Die Liste führt die Konzerte auf nach Datum, Stadt, Land, Veranstaltungsort, verkauften Tickets sowie Einnahmen.

Anmerkungen

Weblinks 
 Beautiful Trauma World Tour (englisch)

Einzelnachweise 

Pink (Musikerin)
Musiktournee 2018
Musiktournee 2019